Stock – miejscowość w województwie podlaskim
 Stock – fikcyjna miejscowość w Shire (Śródziemie)
Gminy w USA:
 Stock (ang. Stock Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Stock (ang. Stock Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble

W socjologii:
 foreign stock – w amerykańskiej socjologii określenie imigrantów i ich dzieci
W Wielkiej Brytanii:
 Stock – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)